Trinity University steht für folgende Hochschulen:

in den Vereinigten Staaten:
 Trinity University (Texas), San Antonio, Texas
 Trinity International University, Deerfield, Illinois
 Trinity Washington University, Washington D.C.

in Kanada:
 Trinity Western University, Langley, British Columbia
 University of Trinity College, Toronto, Ontario

auf den Philippinen:
 Trinity University of Asia, Quezon City
 Holy Trinity University, Puerto Princesa

in anderen Ländern:
 Leeds Trinity University, Leeds, Großbritannien
 Bronte International University (früher Trinity College and University), Tortola, Jungferninseln

Siehe auch:
 Trinity College